Natori steht für:
 Natori, eine japanische Stadt in der Präfektur Miyagi auf Honshū

Natori ist der Familienname folgender Personen:
 Akira Natori (* 1956), japanischer Astronom
 Atsushi Natori (* 1961), japanischer Fußballspieler
 Kaori Natori (* 1982), japanische J-Pop-Sängerin
 Natori Reiji (1912–2006), japanischer Mediziner
 Natori Shunsen (1886–1960), japanischer Maler
 Takeshi Natori, japanischer Fußballspieler
 Natori Wasaku (1872–1959), japanischer Unternehmer und Politiker
 Yōnosuke Natori (1910–1962), japanischer Fotograf und Redakteur